Ford Model 81 – samochód osobowy produkowany pod amerykańską marką Ford w latach 1937–1940.

Galeria

Przypisy 

Model 81
Samochody z lat 30.
Samochody z lat 40.
Samochody luksusowe